Aunay ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Aunay, ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher, heute Ortsteil von Mer (Loir-et-Cher)
 Aunay-en-Bazois, französische Gemeinde im Département Nièvre
 Aunay-les-Bois, französische Gemeinde im Département Orne
 Aunay-sous-Auneau, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Aunay-sous-Crécy, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Aunay-sur-Odon, ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados
 Les Monts d’Aunay, französische Gemeinde im Département Calvados
 Kanton Les Monts d’Aunay, der dazugehörende Kanton
 Notre-Dame-d’Aunay, ehemalige französische Gemeinde im Département Orne, heute Ortsteil von Saint-Germain-d’Aunay
 Saint-Georges-d’Aunay, französische Gemeinde im Département Calvados
 Saint-Germain-d’Aunay, französische Gemeinde im Département Orne

Aunay ist der Name folgender Personen:
 Gauthier d’Aunay
 Philippe d’Aunay, Chevalier im 14. Jahrhundert, wegen Majestätsbeleidigung hingerichtet

Siehe auch:
 Aulnay